49-й саммит «Большой семерки» (G7) — международная встреча на высшем уровне, которая пройдëт в июне 2023 года в Хиросиме, Японии.

Участники 
Саммит 2023 года станет первым для премьер-министра Великобритании Риши Сунака и премьер-министра Италии Джорджи Мелони.

Приглашённые участники

События, ведущие к саммиту 
Саммит 2023 года будет посвящён расширению НАТО, а также вступлению Украины в этот военно-политический блок.

См. также 
 Украина и НАТО
 Саммит G-20 в Нью-Дели (2023)

Примечания 

Саммиты «Большой семёрки»